Blastophaga psenes  — вид хальцидоидных наездников из семейства Agaonidae. Опылители инжира (Ficus carica).
Палеарктика; интродуцированы в Афротропику, Неарктику, Ориентальную область и Австралазию.

Описание 

Крылья с сильно редуцированным жилкованием. Самцы бескрылые.
Развиваются в плодах диких видов инжира (Ficus, смоковницы Ficus carica), который они опыляют. Самки откладывают яйца во внутреннюю часть плода
.
Вид был впервые описан в 1758 году шведским натуралистом Карлом Линнеем под названием . B. psenes является вектором переноса паразитической фитонематоды Schistonchus caprifici (Aphelenchoididae), который также переносится клептопаразитом Philotrypesis caricae (Agaonidae) .

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Животные, описанные в 1758 году
Агаониды
Насекомые Евразии